Bahnmühle ist ein Orts- und Gebäudename:

 Bahnmühle (Ellwangen), Wohnplatz im Stadtteil Schrezheim von Ellwangen (Jagst) im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Bahnmühle oder Bannmühle (Lichtenwald), Wohnplatz im Gemeindeteil Hegenlohe von Lichtenwald im Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg 
 Bahnmühle (Rosenbach), (ehemaliger?) Siedlungsplatz im Ortsteil Syrau der Gemeinde Rosenbach/Vogtl. im Vogtlandkreis, Sachsen

Siehe auch:
 Bannmühle